«Западня» () — украинский телевизионный пятисерийный фильм режиссёра Олега Биймы, снятый на студии «Укртелефильм» в  году по мотивам повести Ивана Франко «Перекрёстные тропинки». Премьера состоялась в 1996 году.

Создатели фильма награждены Государственной премией Украины им. Тараса Шевченко.

Сюжет 
Евгений Рафалович приезжает в провинциальный городок работать адвокатом. В планах у него пошатнуть тамошний замшелый жизненный уклад. Однако, каждый его шаг наталкивается на стену непонимания, вокруг него плетут интриги, распускают сплетни…

Кроме того, Рафалович встречает свою бывшую возлюбленную, с которой расстался много лет назад (по анонимному доносу он был заключён в тюрьму). Прошли годы, однако былая страсть друг к другу сохранилась между Евгением и Региной. Однако, она теперь замужем за бывшим гимназическим преподавателем Евгения Валерианом Стальским— человеком деспотичным, низким, по-своему несчастным. Именно Стальский написал тот самый донос, который разлучил молодых влюблённых…

В ролях

В главных ролях 
 Анатолий Хостикоев — Евгений Рафалович, адвокат
 Богдан Ступка — Валериан Стальский, судебный служащий, бывший учитель Евгения Рафаловича
 Ольга Сумская — Регина Стальская (в девичестве Твардовская), жена Валериана

 В ролях 
 Георгий Дрозд — Вагман, богатый еврей, владелец жилья Рафаловича
 Дмитрий Миргородский — Баран, сторож
 Константин Степанков — Брыкальский
 Александр Гринько — президент суда
 Давид Бабаев — Шварц
 Владимир Заднепровский — Шнадельский, бывший адвокат
 Анатолий Юрченко — отец Зварич
 Александр Затучный — Берко
 Лариса Кадырова — Алиция Горская, учительница музыки
 Тамара Яценко — Маршальская
 Матвей Никитин — Евгений Рафалович в детстве
 Гизелла Ципола — певица в опере
 Лев Окрент — Голосовкер, врач
 Виктор Коваленко — Илько Марусяк
 Виктор Черняков — Страхоцкий, судья
 Анатолий Васильев — Лейба Хамайдес
 Мальвина Швидлер — Ида, служанка у Вагмана
 Алексей Петухов — следователь
 Владимир Гончаров — Дорн
 Михаил Гейкрайтер — Мошко, шинкарь
 Анатолий Пазенко — пан на улице
 Анатолий Лукьяненко — комиссар полиции

 В эпизодах 
 Борис Александров — селянин
 Константин Артеменко — старик-селянин
 Евдокия Бобровская — Галя Онуфрова
 Борис Болдыревский — селянин
 Михаил Игнатов — полицейский выпускавший Рафаловича из тюремной камеры (нет в титрах)
 Юрий Вервейко
 Ю. Гунтмахер
 Сергей Дашевский
 О. Затучный
 Н. Зверина
 Т. Кыш
 Кристина Ланская
 Виктор Лексиков — староста
 Максим Максименко
 Николай Малашенко — селянин
 Осип Найдук — Андрей, старый селянин
 Анатолий Пашнин
 Виктор Полищук — судебный заседатель
 Людмила Смородина — ''Зося, жена Барана
 Альбина Сотникова
 Вадим Тадер
 Борис Триус
 Я. Турянская
 Михаил Фица
 Лидия Чащина
 Надежда Шепетюк
 Олег Шеремет-Доска
 М. Шморгонер
 Игорь Щербак

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Олег Бийма
 Леонид Мужук
 Виктор Политов
 Режиссёр-постановщик: Олег Бийма
 Оператор-постановщик: Алексей Зоценко
 Художник-постановщик: Эдуард Колесов
 Композитор: Владимир Гронский
 Художник по костюмам: Алла Кириченко
 Художник-декоратор: Виталий Клебановский
 Национальный симфонический оркестр Украины
 Дирижёр: Владимир Сиренко
 Детский фольклорный ансамбль села Прокурава (Ивано-Франковская область)
 Директор картины: Сергей Саакян

Награды и премии 
 1996 — Указом Президента Украины от 29 февраля 1996 года «О присуждении Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко» награждены за сериалы художественных телевизионных фильмов «Западня» (1993) и «Преступление со многими неизвестными» (1993) производства студии «Укртелефильм»:
 Олег Бийма, режиссёр-постановщик
 Владимир Гронский, композитор
 Алексей Зоценко, оператор-постановщик
 Ольга Сумская, Анатолий Хостикоев, Алексей Богданович, Зинаида Дехтярёва, исполнители ролей

Факты 
 В фильме звучат фрагменты:
 из оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин»
 отрывок из арии Леоноры из оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы» в исполнении Гизеллы Циполы

Примечания

Ссылки 
 «Западня» на Рускино.ру

Драматические телесериалы Украины
Телесериалы студии «Укртелефильм»
Экранизации произведений Ивана Франко
Телесериалы Украины 1990-х годов